Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1995 — 59-й чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив в період з 23 квітня по 7 травня 1995 року.  

Група А Стокгольм та Євле, Швеція 23 квітня — 7 травня 1995.

Група В Братислава (Словаччина) 12 квітня — 21 квітня 1995.

Група С1 Софія, (Болгарія) 20 березня — 26 березня 1995.

Група С2 Йоганнесбург, (Південно-Африканська Республіка) 21 березня — 30 березня 1995.

Чемпіонат світу Група А

Посів та групи 

Група А
  
 
    
  
 
 
Група В
  
  
  
 
  
  
</div>
Арени чемпіонату

Попередній раунд 
Група А

Таблиця

Група В

Таблиця

Матчі за 11 - 12 місця

Плей-оф

Найкращі бомбардири 
Джерело: http://www.quanthockey.com/whc/en/seasons/1995-whc-forwards-stats.html

Найкращі воротарі 
Список п'яти найращих воротарів, сортованих за відсотком відбитих кидків. У список включені лише ті гравці, які провели щонайменш 50% хвилин.
ЧНЛ = часу на льоду (хвилини:секунди); КП = кидки; ГП = голів пропушено; СП = Середня кількість пропущених шайб; %ВК = відбитих кидків (у %); ША = шатаутиДжерело: http://www.quanthockey.com/whc/en/seasons/1995-whc-goalies-stats.html

Найкращі гравці чемпіонату світу 
Найкращими гравцями були обрані (Директорат турніру):
 Воротар  Ярмо Мюллюс
 Захисник  Крістер Ольссон
 Нападник  Саку Койву

Найкращі гравці за версією журналістів:

 Воротар  Роман Турек
 Захисники  Томмі Шедін —  Тімо Ютіла
 Нападники  Саку Койву —  Єре Лехтінен —  Вілле Пельтонен

Чемпіонат світу Група В

Чемпіонат світу Група С1

Попередній раунд

Фінальний раунд

Чемпіонат світу Група С2

Попередній раунд

Фінальний раунд

Посилання  
 Архів  
 Архів   
 Архів  
 Архів 

1995 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою
Квітень 1995
Травень 1995
Спортивні змагання у Стокгольмі
Спорт у Євле
1995 у шведському спорті‎